Сильва́н:

Имя
 Сильван — римский император, узурпатор, правивший 28 дней в августе-сентябре 355 года
 Сильван — бог лесов в римской мифологии
 Кельтский Сильван

Топоним
 Сильван — город и район в провинции Диярбакыр (Турция)
 Сильван — юго-восточный квартал Иерусалима, находящийся поблизости от Старого города и заселенный преимущественно арабами

Другое
 Сильван — гомолог фурана (пятичленного гетероцикла с одним атомом кислорода)

См. также 
 Силуан
 Сильванус
 Сильвано